Příjmení Háša nosí více různých osobností:

 Jaroslav Háša (1890–1968) – český malíř, kreslíř, portrétista a krajinář
 Jaroslav Háša (1908–1981) – český violoncellista, žák violoncellisty Josefa Hášy a člen Československého kvarteta
 Josef Háša (1875–1939) – český violoncellista, otec violoncellisty Jaroslava Hášy a člen vídeňského Konzertgesellschaft
 Josef Antonín Háša (1902–1952) – český filmový producent, divadelní podnikatel a ředitel, zakladatel kabaretu Červené eso
 Pavel Háša (1929–2009) – český divadelní, filmový, televizní scenárista a režisér, manžel herečky Květy Fialové

ženy
 Monika Krobová Hášová (* 1963) – zastupitelka Prahy za stranu TOP 09 z voleb v roce 2010 a 2014

přezdívky
 Michal „Háša“ Hamršmíd (* 1980) – český MMA bojovník, mistr světa a trenér, mistr ČR v judu

Externí odkazy